Municipio de West Benton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de West Benton (condado de Christian, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Christian.
 Municipio de West Benton (condado de Newton, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Newton.